Evouzok (ou Evuzok) peut désigner :
 plusieurs localités du Cameroun, notamment dans les communes de Ma'an et Bipindi ;
 les Evouzok ou Evuzok, une population du sud du Cameroun ;
 l'evouzok (ou evuzok), un dialecte de l'ewondo.